Список синглов № 1 в Южной Корее в 2022 году по версии Billboard включает музыкальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Korea K-Pop Hot 100 в 2022 году.

Примечания 

Чарты Billboard 2022 года
Южная Корея
Списки хитов № 1 в Billboard K-pop Hot 100